Johannes V Palaiologos
 Johannes V (paus)
 Johannes V van Napels
 Johannes V van Constantinopel
 Johannes V van Jeruzalem
 Johannes V van Antiochië (Syrisch)
 Johannes V van Antiochië (Grieks)
 Johannes V van Alexandrië
 Johannes V (maronitisch patriarch)

Zie ook 
Jan V (doorverwijspagina)
Johan V (doorverwijspagina)